Two Liberty Place é um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 258 metros (848 ft). Edificado na cidade de Filadélfia, Estados Unidos, foi concluído em 1990 com 58 andares. Está no mesmo complexo do One Liberty Place.

Ver também 
 Lista dos maiores arranha-céus dos Estados Unidos

Arranha-céus entre 250 e 299 metros
Arranha-céus de Filadélfia (Pensilvânia)